Windows Media Photo  – formato di file grafico
 Windows Media Player  – software per l'esecuzione di file multimediali